Бачи (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бачи, Милан (род. 1955) — албанский футболист, игравший на позиции правого защитника.
 Бачи, Петер (род. 1983) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы.Топиним:
 Бачи () — уезд в провинции Бенче во Вьетнаме.

 См. также 
 Бачи-Юрт — село в Курчалоевском районе Чечни.
 Инициатива трёх морей - международная политическая организация